Јанко Типсаревић (Београд, 22. јун 1984) је бивши српски тенисер. У својој каријери је освојио четири АТП турнира у синглу: Ченај 2013, Штутгарт 2012, Куала Лумпур и Москву 2011. године као и један у конкуренцији парова. Поред тога освојио је и петнаест челенџера, три фјучерса и Отворено првенство Аустралије за јуниоре 2001. Заједно са саиграчима из репрезентације Србије је освојио титулу у Дејвис купу 2010. Најбољи пласман на АТП листи остварио је 2. априла 2012. када је заузимао 8. место.

Последњи АТП меч одиграо је у октобру 2019. на турниру у Стокхолму, да би се од репрезентације опростио месец дана касније на завршном турниру Дејвис купа. Убрзо по окончању тениске каријере постао је тренер Филипа Крајиновића.

Приватни живот 
Јанко Типсаревић је рођен 22. јуна 1984. године у Београду, као најстарији син оца Павла и мајке Весне. Има млађег брата, Вељка. Почео је да игра тенис 1990. године, када је имао 6 година, а са девет година је почео да игра за Новобеоградски тениски клуб "АС", који се налазио у склопу Спортског рекреационог центра "11. април"  и први професионални тренер му је био рус Роман Савочкин.

Ожењен је Биљаном Типсаревић (рођена Шешевић), некадашњом новинарком телевизије Делта и Б92, а данас модним креатором.

Изјашњава се као атеиста.

Тениска каријера 
Професиналну каријеру започео је на Отвореном првенству Аустралије за јуниоре 2001. године када је победио. Пошто је играо у четвртфиналу Отвореног првенства Француске за јуниоре, крајем 2001. године нашао се на другом месту јуниорске АТП листе. Исте године по први пут је учествовао у југословенској Дејвис куп репрезентацији. Први фјучерс турнир је освојио 2001. године у Београду. Други је освојио 2002. године у Мексику.

На АТП листи се нашао 2003. године пошто је освојио први челинџер у Индијанаполису. На свом првом Гренд слему је учествовао 2003. године и то на Отвореном првенству САД када је изгубио у првом колу квалификација. Године 2004. Јанко је учествовао и изгубио у првом колу Отвореног првенства Француске и Вимблдона. Касније је исте године освојио два челинџера у синглу и један у дублу.

Године 2005. Типсаревић је играо на 15 АТП турнира, и по први пут се пробио међу првих 100 играча на АТП листи. Учествовао је у другом колу Отвореног првенства Аустралије и Француске. Исте године стигао је до трећег кола на Вимблдону. У дублу је освојио челинџер у Напуљу. 

Годину 2006. је завршио међу првих 100, као 65. на АТП листи. Освојио је 4 челинџера са скором 31:8. Од АТП турнира стигао је до четвртфинала Нотингем опена.

Године 2007. Типсаревић је освојио челинџер у Загребу. На Отвореном првенству Француске је стигао до 3. кола, а играо је и у четвртфиналу Хертогенбоса. Његов највећи дотадашњи успех је забележио 2007. године када је учествовао у осмини финала Вимблдона. Овај пласман довео га је на 48. место АТП листе, и тада се по први пут нашао међу првих 50 играча.

Године 2008. стигао је до 3. кола Отвореног првенства Аустралије, где је изгубио од првог тенисера света Роџера Федерера након 4 и по сата игре, резултатом 7:6(7:5), 6:7(1:7), 7:5, 1:6, 8:10. До тада Федерер никада није играо чак 18 гемова у последњем сету.
Исте године долази до 1/4 финала Мајами мастерса. Остварује најбољи пласман у каријери, 33. место и добија статус носиоца на Ролан Гаросу. Другу годину за редом долази до 4. кола Вимблдона.

У мају 2009. Јанко Типсаревић је уз Виктора Троицког и Ненада Зимоњића као члан репрезентације Србије освојио Светски куп у Диселдорфу победом над Немачком у финалу од 2:1. У октобру 2009. Типсаревић по други пут у каријери осваја челенџер у Монсу (Белгија) и долази до првог финала на АТП турнирима, на Купу Кремља у Москви где бива поражен од Михаила Јужног са 7:6(7:5), 0:6, 4:6.

2010. долази до финала дубл конкуренције у Ченају заједно са Лу Јен-Хсуном и у Москви са Виктором Троицким. Такође губи и друго АТП финале на турниру у Хертогенбосу. Победом над Ендијем Родиком и пласманом у треће коло Отвореног првенства САД. У Дејвис куп мечу против репрезентације Чешке побеђује оба меча и тиме омогућава репрезентацији Србије пласман у финале. Касније је у финалу заједно са колегама из репрезентације дошао до тријумфа у овом престижном такмичењу.

2011. је поражен два пута у финалима. На турниру у Монтреалу је дошао до полуфинала и остварио најбољи резултат на турнирима из Мастерс 1000 серије, након чега се први пут нашао међу најбољих 20 на АТП листи. На Отвореном првенству САД исте године је дошао до најбољег пласмана на Гренд слем турнирима, четвртфинала. Недуго затим, у Куала Лумпуру је освојио прву АТП титулу у појединачној конкуренцији и то без изгубљеног сета, победом над Маркосом Багдатисом у финалу.

Типсаревић је познат као играч који најбоље партије пружа против високопласираних тенисера и зато га често зову убицом фаворита. Победио је првог играча света Новака Ђоковића два пута и још тринаест пута тенисере из првих 10, а то су Томаш Бердих по четири пута, Енди Родик по два пута, Фернандо Гонзалез, Михаил Јужни, Давид Ферер, Џејмс Блејк, Гаел Монфис, Енди Мари и Хуан Монако. Такође је остварио и победе против играча који су раније били најбољи на свету, Карлосом Мојом, Маратом Сафином, Лејтоном Хјуитом и Хуаном Карлосом Ферером.

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 1 (0:1)

АТП финала

Појединачно: 11 (4:7)

Парови: 4 (1:3)

Остала финала

Тимска такмичења: 3 (3:0)

Финала јуниорских Гренд слем турнира

Појединачно: 1 (1:0)

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 25 (18:7)

Парови: 8 (4:4)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији 

1 Укључена су учешћа у главним жребовима Гренд слем и АТП турнира као и на Летњим олимпијским играма.
2 Укључени су мечеви са Гренд слем и АТП турнира, Летњих олимпијских игара и из Дејвис купа.

Биланс против тенисера који су се током каријере налазили међу десет најбољих на АТП листи 

Подаци од 14. децембра 2020.''Имена активних тенисера су подебљана.

Листа укључује мечеве игране у главним жребовима Гренд слем и АТП турнира, на Летњим олимпијским играма и у Дејвис купу. Квалификациони мечеви као и они играни на челенџерима и фјучерсима нису обухваћени овом статистиком.

Биланс против тенисера који су се током каријере налазили од 11. до 20. места 

 Филип Колшрајбер 4:2
 Пол-Анри Матје 4:2
 Сем Квери 4:4
 Андреас Сепи 3:3
 Дмитриј Турсунов 3:3
 Хосе Акасусо 2:1
 Виктор Троицки 2:3
 Пабло Куевас 1:0
 Беноа Пер 1:0
 Бернард Томић 1:0
 Жан-Мајкл Гамбил 1:1
 Винсент Спејдија 1:1
 Доминик Хрбати 1:1
 Александар Долгополов 1:2
 Иво Карловић 1:2
 Роби Џинепри 1:2
 Марсел Гранољерс 1:4
 Фелисијано Лопез 1:5
 Игор Андрејев 0:1
 Кајл Едмунд 0:1
 Јежи Јанович 0:1
 Гзавје Малис 0:1
 Јарко Нијеминен 0:1
 Гвидо Пеља 0:1
 Хуан Игнасио Чела 0:1
 Флоријан Мајер 0:2

Подаци од 14. децембра 2020.Имена активних тенисера су подебљана.

Победе над топ 10 тенисерима 

Типсаревић има однос победа и пораза 15:47 (24,2%) против тенисера који су у време одигравања меча били рангирани међу првих 10 на АТП листи.

Награде 

2002.
 Најбољи тенисер Југославије

2003.
 Најбољи тенисер Србије и Црне Горе

2004.
 Најбољи тенисер Србије и Црне Горе

2012.
 Дејвис куп награда за приврженост

Извор:

Напомене

Референце

Спољашње везе 

    
 
 
 
 Типсаревић освојио прву титулу („Блиц“, 2. октобар 2011)
 Два Србина међу десет најбољих, Јанко девети на свету („Блиц“, 14. новембар 2011)
 Најлакше је било одустати („Политика”, 24. фебруар 2019)

Рођени 1984.
Српски тенисери
Спортисти из Београда
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Српски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Српски атеисти